{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65301) - || 2002 JP48 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65302) - || 2002 JB49 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65303) - || 2002 JP52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65304) - || 2002 JT52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65305) - || 2002 JC60 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65306) - || 2002 JL63 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65307) - || 2002 JD64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65308) - || 2002 JC65 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65309) - || 2002 JZ66 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65310) - || 2002 JL70 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65311) - || 2002 JZ75 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65312) - || 2002 JP76 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65313) - || 2002 JB80 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65314) - || 2002 JM80 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65315) - || 2002 JE102 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65316) - || 2002 JG103 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65317) - || 2002 JY103 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65318) - || 2002 JH107 || 11 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65319) - || 2002 JJ127 || 7 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65320) - || 2002 JX128 || 8 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65321) - || 2002 JD133 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65322) - || 2002 KS || 16 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65323) - || 2002 KR4 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65324) - || 2002 LA11 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65325) - || 2002 LO18 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65326) - || 2002 LZ18 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65327) - || 2002 LV20 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65328) - || 2002 LU23 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65329) - || 2002 LX31 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65330) - || 2002 LR33 || 5 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65331) - || 2002 LW35 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65332) - || 2002 LM44 || 4 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65333) - || 2002 LZ53 || 10 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65334) - || 2002 LF57 || 10 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65335) - || 2002 LR58 || 3 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65336) - || 2002 LS58 || 3 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65337) - || 2002 MD4 || 17 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65338) - || 2002 NH1 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65339) - || 2002 NJ2 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65340) - || 2002 NR11 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65341) - || 2002 NC13 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65342) - || 2002 NL13 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65343) - || 2002 NO16 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65344) - || 2002 NL18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65345) - || 2002 NF19 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65346) - || 2002 NC20 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65347) - || 2002 NR20 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65348) - || 2002 NU25 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65349) - || 2002 NR26 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65350) - || 2002 NG34 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65351) - || 2002 ND37 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65352) - || 2002 NJ40 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65353) - || 2002 NR40 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65354) - || 2002 NG43 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65355) - || 2002 NH52 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65356) - || 2002 NE54 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65357) Antoniucci || 2002 NR55 || 12 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (65358) - || 2002 OS || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65359) - || 2002 ON10 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65360) - || 2002 OE11 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65361) - || 2002 OO16 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65362) - || 2002 OG22 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65363) Ruthanna || 2002 PQ11 || 7 augustus 2002 || Needville || J. Dellinger
|-
| (65364) - || 2002 PG16 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65365) - || 2002 PD24 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65366) - || 2002 PF26 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65367) - || 2002 PR29 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65368) - || 2002 PB41 || 4 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65369) - || 2002 PL44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65370) - || 2002 PS44 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65371) - || 2002 PB46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65372) - || 2002 PX46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65373) - || 2002 PC52 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65374) - || 2002 PP55 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65375) - || 2002 PM56 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65376) - || 2002 PM63 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65377) - || 2002 PT63 || 12 augustus 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (65378) - || 2002 PD82 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65379) - || 2002 PL83 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65380) - || 2002 PQ97 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65381) - || 2002 PP121 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65382) - || 2002 PN127 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65383) - || 2002 PN129 || 15 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65384) - || 2002 PC136 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65385) - || 2002 QW || 16 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65386) - || 2002 QS6 || 20 augustus 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (65387) - || 2002 QM42 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65388) - || 2002 QF47 || 30 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65389) - || 2002 RF12 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65390) - || 2002 RA13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65391) - || 2002 RJ25 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65392) - || 2002 RH28 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65393) - || 2002 RG29 || 3 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65394) - || 2002 RC62 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65395) - || 2002 RY63 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65396) - || 2002 RQ69 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65397) - || 2002 RL71 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65398) - || 2002 RP72 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65399) - || 2002 RR79 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65400) - || 2002 RJ83 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten